Лисовой Александр Иванович () — советский военнослужащий, сержант, участник Афганской войны.

Биография 
Родился 20 ноября 1966 года в городе Кривой Рог в рабочей семье.

В 1983 году окончил криворожскую школу № 24. В 1986 году окончил техникум горного транспорта в Кривом Роге, получив специальность водителя. Работал в автомобильном цехе Центрального ГОКа. 

12 апреля 1986 года Долгинцевским районным военным комиссариатом Кривого Рога призван сержантом на службу в Вооружённые силы СССР. В августе 1986 года, после трёхмесячной подготовки, был направлен в Афганистан. Служил в разведке в уезде Пули-Хумри провинции Баглан, через месяц был назначен командиром отделения, заместителем командира разведывательного взвода 395-го мотострелкового полка, в/ч № 24785.

Более 70 раз принимал участие в боевых рейдах, в ходе которых проявил себя опытным разведчиком, смелым, решительным и самоотверженным воином, имел боевое ранение.

Погиб от осколков мины 4 января 1987 года в ходе боевой операции в ущелье Пашан в составе дежурной смены сторожевого поста, защитив собой жизни 12 солдат своего взвода. Похоронен в Кривом Роге на Центральном кладбище.

Награды 
 дважды Орден Красной Звезды (второй — посмертно).

Память 
 Именем названа улица в Кривом Роге;
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам в Кривом Роге;
 Памятная доска на фасаде дома № 10 по улице Лисового в Кривом Роге;
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам Днепропетровщины, погибшим в Афганистане.

Примечания

Источники 
 Лисовой Александр Иванович // Книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане: В 2-х т. Т. 1: А—Л / МО РФ гл. организац. мобилизац. упр. Генер. штаба; ред. комис.: В. И. Бологов. — : Воениздат, 1995. — 719 с. — C. 696.
 
 Лісовий Олександр Іванович // Чорні тюльпани: афганський мартиролог України / упор. О. Мусієнко. — : АТ «Друкарня «Столиця», 1999. — 560 с.
 Поимённая книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979—1989 годов / Безгинов В.; Криворожская организация Украинского Союза Ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов). — Кривой Рог: Дионат, 2018. — 71 с. ISBN 978-617-7553-41-9.
 Общая гордость (А. И. Лисовой) // В. Ф. Бухтияров. Криворожские шурави. (К 20-летию вывода советских войск с территории ДРА) / Кривой Рог, 2009. — 168 с.

Ссылки 
 Лисовой Александр Иванович.

Выпускники техникумов Кривого Рога
Похороненные на Центральном кладбище (Кривой Рог)
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)‎
Персоналии:Центральный горно-обогатительный комбинат